Ел Меркадо има више значења:

 Ел Меркадо (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меркадо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику